Сан Мигел Мистепек има више значења:

 Општина Сан Мигел Мистепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Мистепек (Сан Мигел Мистепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику